Liza – fiume della Russia
Liza – genere di pesci della famiglia Mugilidae
Liza – variante del nome proprio di persona italiano Lisa